Lunden kan syfta på:

 Lunden, Göteborg – en stadsdel och ett primärområde i Göteborgs kommun
 Lunden, Skövde – en stadsdel i Skövde, Västra Götalands län
 Lunden, Lerums kommun –  en ort med villabebyggelse i Östads socken i Lerums kommun
 Lunden och Hoppet –  en småort i Lerums kommun
Lunden, Orusts kommun - en småort på Orust
 Lunden (naturreservat) – ett naturreservat i Hässleholms kommun
 Lunden, Hultsfreds kommun (naturreservat) – ett naturreservat i Hultsfreds kommun
 Lunden, Krogsereds socken – en by i Falkenbergs kommun
 Lunden, Grebbestad – en utomhusscen i Grebbestad
 Lunden, Dithmarschen – en tidigare stad i Kreis Dithmarschen